{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (95501) - || 2002 EK41 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95502) - || 2002 EA43 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95503) - || 2002 EE43 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95504) - || 2002 EC45 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95505) - || 2002 EM45 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95506) - || 2002 EH48 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95507) - || 2002 EO48 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95508) - || 2002 EU49 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95509) - || 2002 ER50 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95510) - || 2002 EL51 || 12 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95511) - || 2002 EB52 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95512) - || 2002 EH52 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95513) - || 2002 ER52 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95514) - || 2002 EZ54 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95515) - || 2002 EW56 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95516) - || 2002 EA57 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95517) - || 2002 EO60 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95518) - || 2002 EF61 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95519) - || 2002 EB63 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95520) - || 2002 ED67 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95521) - || 2002 ER68 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95522) - || 2002 EQ69 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95523) - || 2002 EK70 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95524) - || 2002 EN70 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95525) - || 2002 EZ70 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95526) - || 2002 EA72 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95527) - || 2002 EN73 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95528) - || 2002 EX73 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95529) - || 2002 EZ73 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95530) - || 2002 EF75 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95531) - || 2002 EN75 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95532) - || 2002 EA76 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95533) - || 2002 EB76 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95534) - || 2002 EL78 || 11 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95535) - || 2002 EK82 || 13 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95536) - || 2002 EB83 || 13 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95537) - || 2002 EV83 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95538) - || 2002 EC84 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95539) - || 2002 EH84 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95540) - || 2002 EC86 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95541) - || 2002 EK86 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95542) - || 2002 EU86 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95543) - || 2002 ED87 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95544) - || 2002 EG87 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95545) - || 2002 EA88 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95546) - || 2002 EE88 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95547) - || 2002 EK88 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95548) - || 2002 EX88 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95549) - || 2002 EK89 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95550) - || 2002 ET89 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95551) - || 2002 EB93 || 14 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95552) - || 2002 EU93 || 14 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95553) - || 2002 EU94 || 14 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95554) - || 2002 EZ94 || 14 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95555) - || 2002 EZ96 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95556) - || 2002 EA97 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95557) - || 2002 EB97 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95558) - || 2002 EF97 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95559) - || 2002 EK98 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95560) - || 2002 EX98 || 15 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95561) - || 2002 EV100 || 5 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95562) - || 2002 ES101 || 6 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95563) - || 2002 EU101 || 6 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95564) - || 2002 EL102 || 6 maart 2002 || Catalina || CSS
|-
| (95565) - || 2002 EL106 || 9 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95566) - || 2002 EC108 || 9 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95567) - || 2002 EN108 || 9 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95568) - || 2002 EZ108 || 9 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95569) - || 2002 EC114 || 10 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95570) - || 2002 ED115 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95571) - || 2002 EC125 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95572) - || 2002 EJ130 || 12 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95573) - || 2002 EW130 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95574) - || 2002 EQ139 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95575) - || 2002 ER140 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95576) - || 2002 EQ142 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95577) - || 2002 EJ146 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95578) - || 2002 EX146 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95579) - || 2002 EB148 || 15 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95580) - || 2002 EA153 || 15 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95581) - || 2002 EH153 || 15 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95582) - || 2002 EJ153 || 15 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95583) - || 2002 ES155 || 9 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95584) - || 2002 FK2 || 19 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95585) - || 2002 FV3 || 20 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95586) - || 2002 FN8 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95587) - || 2002 FB9 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95588) - || 2002 FF9 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95589) - || 2002 FN9 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95590) - || 2002 FQ9 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95591) - || 2002 FX9 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95592) - || 2002 FL10 || 17 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95593) Azusienis || 2002 FU10 || 16 maart 2002 || Moletai || MAO
|-
| (95594) - || 2002 FS13 || 16 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95595) - || 2002 FE15 || 16 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95596) - || 2002 FL16 || 16 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95597) - || 2002 FB21 || 19 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95598) - || 2002 FK24 || 19 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95599) - || 2002 FZ26 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95600) - || 2002 FK27 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten